Prost puede referirse a:
 Alain Prost: expiloto de Fórmula 1 francés (n. 1955).
 Nicolas Prost: piloto de automovilismo francés (n. 1981), hijo de Alain.
 Prost Grand Prix: escudería francesa de Fórmula 1 (1997-2001).